Friesisches Museum bezeichnet:

Fries Museum (Frysk Museum)
Friesisches Museum Niebüll-Deezbüll